Ganesa limata är en snäckart som först beskrevs av Dall 1889.  Ganesa limata ingår i släktet Ganesa och familjen Skeneidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
limata